Мелестовка и Мелёстовка — топонимы в Пестовском районе Новгородской области России:
 Мелёстовка (деревня);
 Мелестовка (река).